Příjmení Jusupov nosí více různých osobností:

 Jusupovové - ruský šlechtický rod
 Jevdokije Borisovna Jusupovová (1743 - 1780), druhá manželka českého šlechtice Petra Birona
Nikolaj Borisovič Jusupov (1751–1831), senátor, ministr státního majetku a ředitel carských divadel
Taťána Alexandrovna Jusupovová, provdaná de Ribeaupierre, dvorní dáma ruské imperátorky Alexandry Fjodorovny
Felix Felixovič Jusupov (1887–1967) – ruský šlechtic a Rasputinův vrah
Irina Felixovna Jusupovová (1815-1983)
Nikolaj Borisovič Jusupov (1827-1891) ruský maršál u dvora cara Mikuláše I.
Zinaida Nikolajevna Jusupovová (1861-1939), ruská šlechtična považovaná za jednu z nejkrásnějších a nejbohatších žen v Rusku

 Artur Jusupov (* 1960) – rusko-německý šachový velmistr
 Artur Jusupov (* 1989) – ruský fotbalový záložník
 Šerzodžon Jusupov – uzbecký sportovec vzpěrač